Savate peut se référer à :

 Savate, sport de combat développé en France dès le .
 Savate, nom que l'on donne à une vieille pantoufle.
 Savate, nom que l'on donne à une tong dans la France d'outre-mer.
 Savate, nom que l'on donne à une claquette en Vallée d'Aoste.
 Savate, injure que l'on adresse à quelqu'un de très maladroit (quelle savate celui-là !).
 Savate, objet servant à caler un meuble bancal.
 Savate, structure de bois sur laquelle glisse un bateau au moment de son lancement inaugural.
 Savate, film de 1995 avec Olivier Gruner.
 Traîne-savate, traîne-savates, traîne-semelle ou traîne-semelles : personne sans ambition, abandonnée à elle-même (il n'a pas d'avenir, c'est un traîne-savates).

Notes et références